Dreieck steht für:

 Dreieck, geometrische Figur mit drei Seiten
 Dreieck (Symbol), Bedeutungsträger für Verschiedenes
 Spickel und Triangel (Heraldik) 
 Dreieck (Sternbild), am Nordhimmel
 Dreieck (Band), österreichische Pop-Gruppe (2009–2012)
 Dreieck, in der Graphentheorie ein Kreis aus drei Knoten, siehe Zyklus (Graphentheorie) #Zyklischer Graph
 Dreieck, eine Yogaübung, siehe Trikonasana

Verkehr:
 Autobahndreieck, Verkehrsknotenpunkt
 Gleisdreieck, Knotenpunkt oder Wendeeinrichtung von Schienenwegen

Orte:
 Dreieck (St. Märgen), Ortsteil im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Dreieck (Regen), Ortsteil im Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Dreiecksfunktion (Mathematik)
 Goldenes Dreieck (Begriffsklärung)
 Magisches Dreieck (Begriffsklärung)
 Dreieckschaltung (Elektrotechnik)

 (als separates Wort)